Der İstanbul Cup 2007 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Istanbul. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 21. bis 27. Mai 2007 statt.

Im Einzel gewann Jelena Dementjewa gegen Aravane Rezaï mit 7:65 und 3:0 (Aufgabe). Im Doppel gewann die Paarung Agnieszka Radwańska / Urszula Radwańska mit 6:1 und 6:3 gegen Chan Yung-jan / Sania Mirza.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Istanbul